Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, Méchanus (aussi appelé le Nirvaña mécanique de Méchanus) est un plan extérieur fortement aligné vers la Loi.

Description
Méchanus fait partie des plans extérieurs dans la cosmologie standard de D&D et est employé dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk, et plusieurs éditions des Royaumes oubliés.

Méchanus est le plan de la Loi et de l'ordre ultimes, où les âmes des gens d'alignement loyal neutre vont après leur mort. Le Méchanus fonctionne avec une régularité stricte où chaque action est planifiée, mesurée, et parfaitement contrôlée. C'est le plan natal de plusieurs races de créatures : les modrones (des créatures géométriques mi-vivantes mi-mécaniques), les formians (des fourmis centaures expansionnistes), et  des inévitables (appelés aussi inéluctables, ce sont des créatures artificielles dont le but est de faire appliquer la loi).

Structure

Contrairement à la plupart des autres plans extérieurs, le Méchanus n'est constitué que d'une seule strate. Méchanus a des frontières communes avec les plans voisins d'Arcadie et de l'Achéron ; il est possible de passer de Méchanus à ces plans par des portails. Un portail lie également Méchanus à la ville-portail d'Automata, dans l'Outreterre.

Méchanus est constitué d'une série d'engrenages qui tournent les uns avec les autres en flottant dans l'espace. Beaucoup d'engrenages sont gigantesques, de la taille d'un continent terrestre, et leur rotation est imperceptible. D'autres sont plus petits et tournent très vite, mais même alors, un homme debout sur un engrenage ne subit aucune force centrifuge à moins d'être très près du bord.

Lieux

Régulus

Régulus est le domaine des modrones. Régulus est constitué de 64 engrenages en tout, un nombre qui ne varie jamais. Il est divisé en quatre quartiers, chacun composé de seize engrenages et dirigé par un secundus. Chaque quartier est à son tour divisé en quatre régions de quatre engrenages chacune, chaque région étant dirigée par un quarton. Enfin, les régions sont elles-mêmes divisées en quatre secteurs, d'un seul engrenage chacun, et ils sont dirigés par des octons.

Le Centre

Au centre de la partie de Méchanus qui est habitée par les formians, se trouve un immense engrenage central où vit la reine-mère des formians. Les formians croient que c'est cet engrenage qui est le centre de tout Méchanus et qui entraîne le mouvement de tous les autres engrenages.

Neumannus

Neumannus est l'usine où sont créés les inévitables et aucun mortels n'est autorisé à y pénétrer.

Autres royaumes divins

Plusieurs divinités habitent Méchanus, parmi lesquelles Heaume et Mystra (respectivement dieu des gardiens et déesse de la magie de Toril dans le décor de campagne des Royaumes oubliés ; à noter qu'à partir de la , les Royaumes oubliés n'emploient plus la cosmologie standard de D&D et que Mystra et Heaume habitent chacun dans un plan spécifique à l'univers de campagne), Horus le dieu égyptien, Nai No Kami la déesse japonaise, Psilofyr le dieu des myconides, Rudra, Varuna, et Yama du panthéon hindou, et Shang-ti la divinité chinoise.

Influences historiques

Le Méchanus était au départ nommé d'après le concept bouddhiste de Nirvāna, qui pourrait être décrit comme un équilibre parfaitement ordonné entre les extrêmes. Avec son renommage dans Planescape en Méchanus, cependant, il s'est remarquablement dévié de cette influence.

Références

  David Cook et al., Guide des plans pour le MD, in Planescape cadre de campagne, TSR, Lake Geneva, 1996
  Jeff Grubb, Bruce R Cordell, David Noonan et al., Manual of the Planes, Wizards of the Coast, Seattle, 2001

Plan extérieur